Пётр Григорьевич Демидов (24 октября (5 ноября) 1807 — 15 апреля 1862) — генерал-лейтенант (1857), генерал-адъютант (1855) из второй линии старшей ветви рода Демидовых, участник Венгерского похода 1849 года, владелец усадьбы Тайцы.

Биография 
Происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии. Родился 24 октября 1807 года в Петербурге, сын гофмейстера Григория Александровича Демидова от брака с Екатериной Петровной, дочерью св. кн. П. В. Лопухина и сестрой знаменитой Анны Лопухиной. 
Крещен 30 октября 1807 года в церкви Вознесения при Адмиралтейских слободах при восприемстве деда П. В. Лопухина, в честь которого и получил свое имя.

В 1825 году вступив унтер-офицером в Кавалергардский полк, 14 июля следующего года он был произведён в корнеты. В чине поручика Демидов принимал участие в Польской войне 1831 года: 9 марта он находился в сражении под Жолтками, затем при преследовании мятежников к Остроленке, 13 мая был при стычке под Старым Якацом, 25 и 26 августа участвовал во взятии приступом Варшавы, за что получил орден св. Анны 3-й степени с бантом и, наконец, завершил эту кампанию преследованием остатков польской армии до прусской границы.

1 июля 1833 года ротмистр Демидов был назначен флигель-адъютантом, с оставлением в должности полкового адъютанта; в 1835 году, с производством же в подполковники он сдал эту должность, отчислен от фронта и назначен состоять при особе императора Николая I.

Произведённый в 1842 году в полковники, Демидов ежегодно был командируем по Высочайшему повелению для наблюдения за рекрутскими наборами в разных местах России и выбора людей в гвардию и гренадеры. До 1853 года он исполнял и другие Высочайшие поручения, как, например, по приведению в повиновение крестьян помещика Дружинина в Вышневолоцком уезде Тверской губернии, по производству секретного следствия по делу генерал-майора Фролова, по осмотру в разных губерниях военных госпиталей и другие поручения.

3 апреля 1849 года Демидов был произведён в генерал-майоры с назначением в Свиту Его Величества. Самым блестящим периодом служебной деятельности Демидова было его участие в Венгерской кампании 1849 года.

По Высочайшему повелению, лично ему объявленному, он был послан из Варшавы в войска 5-го пехотного корпуса. Прибыв в главную квартиру корпуса в конце июня, он через несколько дней был командирован, с шестью ротами Прагского пехотного полка при двух орудиях, по направлению к местечку Репшу для обнаружения неприятеля и соединения с отрядом генерал-майора Есаулова.

При движении главных сил корпуса от селения Серкери, с 7 июля он командовал всей кавалерией авангарда, с которой на следующий же день участвовал во взятии укреплённой позиции при Ротентурском ущелье и затем преследовал неприятеля в ущелье на протяжении 8 верст вплоть до карантина и до сдачи его турецкому отряду на границе Валахии.

После занятия Германштадта, Демидов особенно отличился 19 июля в упорном сражении под Сегешваром: командуя конницей, он получил приказание атаковать правый фланг Бема и тогда не только кавалерия последнего, но и венгерская пехота были смяты, благодаря этому удачному фланговому движению Демидова, который преследовал бежавшего противника безостановочно до наступления темноты на протяжении 10 верст. За это сражение, бывшее первым решительным ударом по талантливому и энергичному Бему, поражению которого много способствовала решительная атака Демидова, Пётр Григорьевич был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени (№ 8330 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

С 21 по 24 июля он принимал участие в усиленном движении через Керестур и Потергальфы к местечку Марк-Шелкан, а в ночь на 25 — в движении с Одесским уланским и № 1 Донским казачьим полками и дивизионом 9-й легко-конной батареи, через Штольценберг, для занятия Гросс-Шееренских высот перед Германштадтом. Это был замечательный «Суворовский» марш, когда кавалерия Демидова в четыре дня сделала до 160 вёрст, причём в последние 36 часов — до 85 верст и вслед за тем в течение нескольких часов принимала участие в сражении под Германштадтом с превосходившим по числу неприятелем. Демидов командовал всей кавалерией, блистательные действия которой решили исход этого сражения, в котором венгры потеряли около 2 тысяч убитых и раненых и 15 орудий. Лихая кавалерия и конная артиллерия Демидова без отдыха преследовала отступавших венгров, заняла Германштадт и прогнала венгров к Рейсмарку, чем был достигнут весьма важный стратегический результат боя. За это блестящее дело Демидов был награждён орденом св. Станислава 1-й степени.

Затем он участвовал в занятии авангардом позиции между Рейсмарком и Мюленбахом, 30 июля в стычке передовой цепи казаков с мятежниками, 31 в сражении под Мюленбахом, где его кавалерия снова отличилась энергичными действиями и преследованием противника, 1 августа — в преследовании неприятеля к Шас-Варошу и, наконец, 6 августа — в обезоружении отряда мятежников под начальством Беккера.

Во время Восточной войны Демидов был сначала начальником отрядов между Санкт-Петербургом и Выборгом, затем командующим войсками, составлявшими гарнизон Кронштадта, при Высочайших посещениях которого несколько раз удостаивался благодарности императора Николая I, и, наконец, временно заведовал Петербургским и Новгородским подвижными ополчениями.

8 сентября 1855 года он был назначен генерал-адъютантом и в этом звании сопровождал императора Александра II в Москву на коронацию, в день празднования которой награждён орденом св. Владимира 2-й степени. Произведённый в 1857 году в генерал-лейтенанты, Демидов вскоре получил последнюю награду — орден Белого Орла и до конца службы состоял при императоре.

Демидов имел довольно крупное состояние: в Царскосельском уезде имение Тайцы с 350 душами крестьян и лесную дачу в 2500 десятин, к которой присоединен был участок земли, Всемилостивейше пожалованный ему в 1848 году; кроме того, в Пермской губернии он владел, вместе с братом, шестью железоделательными и двумя медными заводами с 11 тысячами душ крестьян.

Пётр Григорьевич Демидов скончался от воспаления легких 15 апреля 1862 года (по старому стилю) в Висбадене и был погребён в своём имении в склепе таицкой Александро-Невской церкви (там же впоследствии было погребено и тело его супруги). В 2013 г. во время проведения археологических раскопок в этой церкви его склеп был вскрыт и после проведения генетической экспертизы останков факт захоронения был подтверждён экспертами.

Семья 
Жена (с 12 июля 1835 года) — Елизавета Николаевна Безобразова (после 1813—22.05.1876), дочь генерал-лейтенанта
Николая Алексеевича Безобразова (1770—1833). После смерти отца воспитывалась его первой разводной женой Ю. А. Татищевой. С 1834 года фрейлина двора, входила в ближайшее окружение императорской фамилии. Похоронена рядом с мужем. В браке родились:
 Николай Петрович (1836—1910), генерал-лейтенант, с отличием участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, особым рескриптом ему было дозволено именоваться светлейшим князем Лопухиным-Демидовым.
 Екатерина Петровна (1838— ?), замужем за князем Николаем Сергеевичем Кудашевым.
 Григорий Петрович (29 ноября 1840—1851/1852), кадет.

От французской подданной девицы Марины Бертранд имел незаконнорожденную дочь Прасковью (23.09.1831—07.09.1832), она была крещена 4 сентября 1832 года в церкви Вознесения в Петербурге при восприемстве дяди П. Г. Демидова и тети П. Г. Бахтеевой.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — , 2009
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. — , 1886
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869
 Федорченко В. И. Свита российских императоров. Книга 1. А—Л. — Красноярск—, 2005

Примечания 

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Пётр Григорьевич
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Умершие в Висбадене
Умершие от пневмонии